Болугурский наслег — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Болугурский наслег — в Амгинском районе Республики Саха (Якутия).
 Болугурский наслег — в Чурапчинском районе Республики Саха (Якутия).